Una charrette es un período intenso de diseño o planificación de una actividad.

La palabra charrette puede referirse a cualquier sesión colaborativa en la que un grupo de diseñadores bosquejan una solución a un problema de diseño.

Si bien la estructura de una charrette varía, dependiendo del problema de diseño y de los individuos del grupo, las charrettes suelen tener lugar en sesiones múltiples en las que el grupo se divide en subgrupos. Luego, cada subgrupo presenta su trabajo al grupo completo como material para un diálogo posterior. Tales charrettes sirven como una forma de generar rápidamente una solución de diseño al tiempo que integran las aptitudes e intereses de un grupo diverso de personas.  Aunque la estructura de las charrettes puede variar, la idea general de una charrette es crear una atmósfera innovadora en la que un grupo diverso de partes interesadas pueda colaborar para "generar visiones para el futuro".

Origen 
La palabra charrette en francés significa carreta. Su uso en el sentido de diseño y planificación surgió en el siglo XIX en la École des Beaux-Arts de París, donde no era inusual, al final de un período, que equipos de estudiantes de arquitectura trabajaran hasta una fecha límite, cuando una charrette pasaba para recoger sus maquetas y otros trabajos para su revisión. La furiosa continuación de su trabajo para aplicar los toques finales pasó a denominarse trabajar en charrette, "en la carreta".  Émile Zola describió una escena de actividad febril, una nuit de charrette o "noche de carreta", en L'Œuvre (serializado en 1885, publicado en 1886), su relato ficticio de su amistad con Paul Cézanne .  El término evolucionó hasta convertirse en el uso actual relacionado con el diseño junto con trabajar hasta una fecha límite.

Ejemplos 
Las charrettes se llevan a cabo en muchas disciplinas, incluida la planificación del uso del suelo o la planificación urbana . En la planificación, la charrette se ha convertido en una técnica de consulta con todos los interesados. Este tipo de charrette (a veces llamado investigación por diseño) generalmente implica reuniones intensas y posiblemente de varios días, en las que participan funcionarios municipales, desarrolladores y residentes. Una charrette exitosa promueve la propiedad conjunta de las soluciones e intenta desactivar las actitudes típicas de confrontación entre residentes y desarrolladores. Las charrettes tienden a involucrar a grupos pequeños, sin embargo, los residentes que participan pueden no representar a todos los residentes ni tener la autoridad moral para representarlos. Los residentes que participan reciben comentarios desde el principio en el proceso de planificación.  Otros usos del término charrette ocurren dentro de un entorno académico o profesional, mientras que los urbanistas invitan al público en general a sus charrettes de planificación. Así, la mayoría de las personas (a menos que sean estudiantes de diseño) se encuentran con el término charrette en un contexto de planificación urbana.

En campos del diseño como la arquitectura, la arquitectura del paisaje, el diseño industrial, el diseño de interiores, el diseño de interacción o el diseño gráfico, el término charrette puede referirse a un período intenso de trabajo de una persona o un grupo de personas antes de una fecha límite. El período de una charrette generalmente implica un esfuerzo enfocado y sostenido. 

En la Facultad de Arquitectura de la UNAM en México se les conoce como "repentinas", concepto que da nombre también al boletín de la Facultad.

Un ejemplo de charrette ocurrió en Florida en 1973 cuando los futuros residentes de Miccosukee Land Co-op en Tallahassee viajaron en auto caravana a Orlando y pasaron el fin de semana en las oficinas del King Helie Planning Group de Orlando, durmiendo en el piso  y trabajando con su personal para desarrollar los planes de uso de la tierra de la comunidad. Las características deseadas por los miembros individuales y aceptables para el grupo incluían un terreno perfectamente circular, un terreno enorme en una casa en el árbol y calles con nombres de canciones de los Beatles (como "The Long and Winding Road". "Penny Lane", "Abbey Road"). Un ejemplo más reciente, del New College of Florida, son sus charrettes de diseño del plan maestro que se llevaron a cabo durante una semana en 2005 y en ellas participaron estudiantes, ex alumnos, administradores, profesores, residentes del área y miembros del personal del gobierno local, así como arquitectos, diseñadores y planificadores de Moule & Polyzoides, The Folsom Group, Florida House Institute for Sustainable Development, Hall Planning & Engineering y Biohabitats en un proceso para hacer sugerencias a largo plazo para el diseño del campus, el paisajismo, la arquitectura y los corredores de transporte del plan maestro para su campus.

En algunos casos, una charrette puede suceder regularmente, como la charrette anual del departamento de Arquitectura de Paisaje y Planificación Medioambiental en la  Universidad Estatal de Utah. Cada febrero, la facultad escoge un sitio en sociedad con comunidades y grupos en Utah, para un intenso ejercicio de diseño de 5 días de charrette centrando en asuntos particulares de la comunidad o región. La charrette empieza con una visita de campo, seguido por sesiones de trabajo de todo el día acompañados por todos los involucrados en el proyecto, arquitectos del paisaje voluntarios y otros profesionales, todos supervisados por estudiantes de posgrado. El trabajo final es entonces presentado a la comunidad. Charrettes como esta ofrecen al alumnado y a profesionistas la oportunidad de trabajar juntos en contextos de escebarios reales de diseño mundial, y a menudo proporcionan a las comunidades el fruto del trabajo de diseño libre.

Charrette es también la marca de la reconocida diseñadora Molly Nason: sus diseños se realizan a través de una charrette y pretenden difundir los mismos ideales de unidad y colaboración de los que parten.

Las Escuelas de Arquitectura de Rice University y de la Universidad de Virginia convocan la última semana antes del final de clases a una Charrette .   En la fecha límite final (asignada por la escuela), todos los estudiantes deben dejar sus "lápices" y dejar de trabajar. Luego, los estudiantes presentan su trabajo a sus compañeros y profesores en una presentación comentada .

Muchos municipios de todo el mundo desarrollan planes o visiones de ciudades a largo plazo a través de múltiples charrettes, tanto comunales como profesionales. Los éxitos notables en la costa oeste de Canadá incluyen la ciudad de Vancouver, Columbia Británica., así como el Distrito de Tofino. Tofino ganó un Premio a la Excelencia en Planificación después de una charrette exitosa de varios días.

Véase también 

 Talkoot
 Taller

Enlaces externos 

 Compendio en línea de información gratuita para el proceso de diseño urbano basado en la comunidad CharretteCenter.net
 The Neighborhood Charrette Handbook Programa de vecindarios urbanos sostenibles de la Universidad de Louisville (SUN)
 Un manual para la planificación y realización de charrettes para proyectos de alto rendimiento  Departamento de Energía de EE. UU. Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables
 " TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE TRANSPORTE: CHARRETTES, Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Referencias 

Procesos grupales
Diseño
Sprint
Repentina